Webster är ett engelskt yrkesefternamn som betyder någon som väver (ursprungligen kvinnlig).

Personer med efternamnet
Adam Webster (född 1995), fotbollsspelare
 Alex Webster (född 1969)), amerikansk musiker
Ben Webster (1909–1973), saxofonist
Bob Webster (född 1938), simhoppare
Daniel Webster (1782–1852), politiker
 Harry Webster (1917–2007), brittisk bilkonstruktör
Jean Webster (1876–1916), författare
John Webster (1580–1634), dramatiker
Joseph Webster (1819–1875), kompositör
Maud Webster (född 1968), författare
Nesta Webster (1876–1960), författare
Noah Webster (1758–1843), lexikograf
Paul Webster (född 1952), filmproducent
Rowena Webster (född 1987), vattenpolospelare
Sam Webster (född 1991), tävlingscyklist
Thomas Webster (1773–1844), geolog
Victor Webster (född 1973), skådespelare

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken